Thomas Dundas (1708–1786) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Orkney and Shetland (Orkady i Szetlandy)
 Thomas Dundas (1741–1820) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Richmond, 1. baron Dundas, 2. baronet Dundas of Kerse
 Thomas Dundas (1750–1794) – brytyjski polityk i wojskowy, parlamentarzysta z Orkney and Shetland, jedyny brytyjski gubernator Gwadelupy
 Thomas Dundas (1765–1841) – brytyjski wiceadmirał
 Thomas Dundas (1795–1873) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Richmond i York, 2. hrabia Zetland